Henrich est un patronyme et prénom masculin pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1984), joueur canadien de hockey sur glace
Allison Henrich (née en 1980), mathématicienne américaine
Alyz Henrich (né en 1990), mannequin et militante écologiste vénézuélienne
 (né en 1938), joueur américain de baseball
 (1972-1994), gymnaste artistique américaine
 (né en 1927), philosophe allemand
, professeur américain de biologie évolutive humaine 
Mark Henrich (né en 1961), athlète allemand en 
 (né en 1980), joueur canadien de hockey sur glace
Taylor Henrich (née en 1995), sauteuse à ski canadienne
 (1913-2009), joueur américain de baseball

Prénom
Henrich Benčík (né en 1978), joueur slovaque de football
Henrich Focke (1890-1979), pionnier allemand de l'aéronautique
 (1790-1853), officier et ministre norvégien de la marine

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom